La condesa Leonor de Orange-Nassau (nacida Leonore Marie Irene Enrica; La Haya, Países Bajos, 3 de junio de 2006) es la tercera y última hija de los príncipes Constantino Cristóbal y Lorenza de los Países Bajos. Por nacimiento ostentá el título de condesa de Orange-Nassau y señora de Amsberg. Actualmente es la novena en la línea de sucesión al trono neerlandés. Es nieta de la princesa Beatriz, anteriormente reina de los Países Bajos y de su difunto marido, Nicolás de Amsberg.

Nacimiento y bautismo 

Nació el 3 de junio de 2006 en el Hospital Bronovo, La Haya, Países Bajos. Leonor fue bautizada el 8 de octubre de 2006 en la capilla del Palacio Het Loo en Apeldoorn. Sus padrinos fueron:

Reina Máxima de los Países Bajos, cuñada de su padre.
Marius Brinkhorst, hermano de su madre.
Juliana Guillermo, prima hermana de su padre.
Conde Juan Carlos Ullens de Schooten Whettnall.

Tras la abdicación de la reina Beatriz, que tuvo lugar el 30 de abril de 2013, los hijos del príncipe Constantino Cristóbal y la princesa Lorenza dejaron de ser miembros de la Casa Real Holandesa, a pesar de que seguirán siendo miembros de la Familia Real Holandesa y están en la línea de sucesión al trono.

Leonor tiene dos hermanos mayores, Eloísa y Nicolás.

Títulos y tratamientos 

 Leonor María Irene Enrica, condesa de Orange-Nassau, señora de Amsberg (2006 - presente).

Ancestros

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Nacidos en La Haya